pokolenie Kolumbów, Kolumbowie lub kolumbowie – określenie młodzieży polskiej urodzonej około roku 1920, dla której przeżyciem pokoleniowym była II wojna światowa;
 Kolumbowie. Rocznik 20 – powieść Romana Bratnego;
 Kolumbowie – polski serial telewizyjny z 1970 r. w reżyserii Janusza Morgensterna oparty na prozie Romana Bratnego.